Trilby kan henvise til:

 Trilby – blød filthat med smal skygge og dyb puld
 Trilby (film fra 1908) – dansk stumfilm fra 1908 af Viggo Larsen
 Trilby (film fra 1914) – britisk stumfilm fra 1914 af Harold M. Shaw
 Trilby (film fra 1915) – amerikansk stumfilm fra 1915 af Maurice Tourneur
 Trilby (film fra 1931) – amerikansk horrorfilm fra 1931 af Archie Mayo